Jméno Abrahám nebo Abraham, arabsky Ibráhím, může mít tyto významy:

 Abrahám – biblická postava, praotec Izraele
 Ibráhím (chalífa) – chalífa z rodu Umajjovců
 Abrahám (jméno) – mužské jméno hebrejského původu
 Abrahám (okres Galanta) – obec na Slovensku, pojmenovaná podle římskokatolického kostela patriarchy Abraháma

příjmení
 Dušan Abrahám (* 1943) – slovenský fotbalový trenér
 Eric Abraham – britský televizní, divadelní a filmový producent a vydavatel knih
 Erich Abraham (1895–1971) – německý generál
 F. Murray Abraham (* 1939) – americký herec
 Jan Abrahám (1910–??) – český a československý politik, poválečný poslanec za KSČ
 Karel Abraham (* 1990) – český motocyklový závodník
 Karl Abraham (1877–1925) – německý lékař a psychoanalytik
 Jitka Abrahámová (* 1943) – lékařka-onkoložka a profesorka UK
 Martin Abraham (* 1978) – český fotbalista
 Max Abraham (1875–1922) – německý fyzik
 Paul Abraham (1892–1960) – maďarský hudební skladatel operet a dirigent
 Pierre Abraham (1892–1974) – francouzský prozaik, esejista a literární kritik
 Raimund Abraham (1933–2010) – rakousko-americký architekt a profesor architektury
 Roman Abraham (1891–1976) – polský generál
 Tadesse Abraham (* 1982) – švýcarský atlet
 Tammy Abraham (* 1997) – anglický fotbalista
 Wolfgang Abraham (1942–2013) – východoněmecký fotbalista
podobné
 Josef Abrhám – český herec

Související články 
 Abrahams

Česká příjmení
Slovenská příjmení